Heligsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Heligsjö, sjö i Värnamo kommun,  (5,41 ha)
Heligsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (25,1 ha)
Heligsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (23,8 ha)

Se även
Helgesjön
Helgasjön, Växjö,  (48,5 km²)
Helgsjön
Pyhäjärvi (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn